Termenul „Gaeta” se poate referi la:

 Gaeta, oraș în Latium în Italia

Gaeta ca nume de familie:

 Francesco Gaeta (1879–1927), scriitor italian
 Giovanni Gaeta (1884–1961), libretist italian, numit: E.A. Mario
 Saverio Gaeta (* 1958), scriitor și jurnalist italian